

Декабрь 
 11 декабря — Фергал мак Маэл Дуйн, король Айлеха (700—722) и верховный король Ирландии (710—722).

Дата смерти неизвестна или требует уточнения 
 Бели II, король Алт Клуита (694—722).
 Деваштич, согдийский афшин, один из последних правителей Согда, правитель Пенджикента (ок. 708—722).
 Маэль Рува, святой игумен кельтской церкви.
 Мунуза, правитель северных регионов Пиренейского полуострова во время арабского завоевания.

0722
Умершие в 722 году